Melanotus (kever), een geslacht van kevers uit de familie kniptorren (Elateridae)
 Melanotus (schimmel), een geslacht van schimmels in de familie Strophariaceae